André Fernez (1917-1990), rédacteur en chef du journal Tintin, également écrivain et scénariste de bande dessinée ;
 La Marianne de Fernez ou Marianne d'Alger, une série de timbres qu'il a dessinée ; 
 Maurice Fernez (1885-1952), inventeur français ;
 Lunettes Fernez, lunettes pour la vision subaquatique qu'il inventa en 1920 ;  
 Louis Fernez (1900-1984), peintre français.